Aspidophryxus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1882. Aspidophryxus ingår i familjen Dajidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Aspidophryxus